AEGON GB Pro-Series Shrewsbury 2011 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется в зале на кортах с хардовым покрытием.

Соревнования проводятся в британском городе Шрусбери, входя в зальную серию турниров, завершающую сезон в Европе.

Соревнования проводились 19 — 25 сентября.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мона Бартель (№ 86 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мона Бартель выигрывает 3й титул в сезоне и 5й за карьеру в туре федерации.
 Хезер Уотсон с 4й попытки уступает финал соревнования в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Мария Жуан Кёлер выигрывает 3й титул в сезоне и 4й за карьеру в туре федерации.
 Каталин Мароши выигрывает 2й титул в сезоне и 29й за карьеру в туре федерации.

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 AEGON GB Pro-Series Shrewsbury
 Цикл женских турниров ITF 2011
 Портал: Теннис

Великобритания
Теннис
Сентябрь 2011 года
2011